Przyszop, Łysy Groń (601 m) lub Przysop – szczyt w Beskidzie Małym. Znajduje się w zachodniej części, w Grupie Magurki Wilkowickiej, w południowym grzbiecie Czupla oddzielającym dolinę Żylicy od doliny Roztoki. Przyszop znajduje się w zachodniej części tego grzbietu, nad Jeziorem Żywieckim. Jest to skomplikowany topograficznie rejon, z kilkoma szczytami i niewielkimi dolinkami potoków uchodzących do Żylicy, Roztoki bądź Jeziora Żywieckiego,

Szczyt Przyszopa jest płaski i porośnięty lasem, ale dolna, opadająca do doliny Roztoki część jego północnych stoków jest bezleśna, zajęta przez pola miejscowości Tresna (osiedle Kremple). Po zachodniej stronie Przyszopu podchodzą one wysoko, aż na samą przełęcz Klimczaki oddzielającą Przyszop od Gronika.

 Szlak turystyczny
  Łodygowice – Przełączka pod Gronikiem – Przełęcz Klimczaki – Przyszop – Czernichów. Czas przejścia: 2 h, ↓ 2h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego